Winklhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Winklhofer (* 1961), österreichischer Maler und Installationskünstler
 Hans Winklhofer (1910–1993), deutscher Politiker (Bayernpartei, CSU)
 Helmut Winklhofer (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Johann Baptist Winklhofer (1859–1949), deutscher Mechaniker
 Thomas Winklhofer (* 1970), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Winkelhofer
 Schloss Winkl (Oberalm) (Winklhof),  Adelssitz in Oberalm, Österreich